Марк Уоллингер (Mark Wallinger, род. 1959, Чигуэлл, Великобритания) — современный британский художник.

Образование 
 1978—1981 Школа искусств Челси, Лондон
 1983—1985 Голдсмитский университет, Лондон

Творчество 
Одним из самых известных произведений Марка Уоллингера является Ecce Homo — скульптура Христа в натуральную величину, которая была выставлена на «Четвёртом постаменте» на Трафальгарской площади в Лондоне в 1999. С середины 1980-х Марк Уоллингер сосредоточился на выработке критических подходов к политике репрезентации и репрезентации политики, часто изучал в своем творчестве вопросы ответственности отдельных лиц и общества. Уоллингер был номинирован на Премию Тернера в 1995 и 2007 (стал обладателем премии в 2007), представлял Великобританию на 49-й Венецианской биеннале в 2001.

Folk Stones 
Для работы Folk Stones, расположенной рядом со статуей Уильяма Харви в Фолкстоне, 19240 камней пляжной гальки были пронумерованы и помещены в большой квадрат. Что может, на первый взгляд, показаться бессмысленным актом, на самом деле является мемориалом. Количество гальки равно числу солдат британских и союзных войск, погибших в первый день битвы на Сомме. Расположенный недалеко от Дороги Памяти, мемориал подчеркивает историческое значение Фолкстона как места, откуда более миллиона солдат отправились на поле битвы между Францией и Фландрией в Первой мировой войне.

State Britain 
Для State Britain (2006) Уоллингер воссоздал акцию протеста Брайана Хоу (Brian Haw) на Площади Парламента — более 600 обветренных баннеров, фотографий, флагов мира и сообщений сторонников, которые Хоу получил на протяжении пяти лет. Реконструкция точна в каждой детали: от брезентовой палатки и места для приготовления чая до расписанных вручную плакатов и плюшевого медведя в футболке. Брайан Хоу начал акцию протеста, связанную с экономическими санкциями против Ирака, в июне 2001 и оставался на месте до 2006, когда был принят закон, запрещающий несанкционированные демонстрации в радиусе одного километра от Площади Парламента. В буквальном смысле, граница этой зоны отчуждения проходит через галерею Tate Britain. Уоллингер сделал линию на полу галереи, разместив State Britain наполовину внутри и наполовину снаружи границы. Художник поднял вопросы о свободе выражения и разрушении гражданских свобод в Британии сегодня. За эту работу Уоллингер получил Премию Тернера в 2007.

Персональные выставки

Награды и гранты 
 2009 Ebbsfleet Landmark Project Commission
 2007 Премия Тернера
 2003 Почетный доктор Университета Центральной Англии
 2002 Honorary Fellowship of the London Institute
 2001-02 DAAD, Artists Programme, Берлин
 1998 Henry Moore Fellowship, Британская школа в Риме

Примечания

Ссылки 
 Информация о художнике на ArtNet
 Биография, работы, информация о выставках на сайте галереи Anthony Reynolds
На русском языке:
 «Художник Марк Уоллингер стал обладателем престижной премии Тернера», 2007
 Марк Уоллингер показал публике «Белого коня»

Современные художники Великобритании
Персоналии по алфавиту
Премия Тёрнера
Лауреаты премии Тёрнера
Выпускники Голдсмитов